Ablerus  — род паразитических наездников надсемейства хальцид.
Около 100 видов. Встречаются повсеместно. Мелкие насекомые, длина менее 1 мм. Тело с металлическим блеском, черноватое. Крылья слабо опушенные. Брюшко широкое, короткое, что придаёт телу компактный вид. Вторичные паразиты белокрылок (Aleyrodidae) и щитовок (Diaspididae), а также в яйцах бабочек (Lepidoptera).

 Ablerus albicaput Girault, 1924
 Ablerus aleuroides (Husain & Agarwal, 1982)
 Ablerus aligarhensis (Khan & Shafee, 1976)
 Ablerus amarantus Girault, 1932
 Ablerus americanus Girault, 1916
 Ablerus aonidiellae Hayat, 1974
 Ablerus arboris Girault, 1932
 Ablerus argentiscapus Girault, 1932
 Ablerus atomon (Walker, 1847)
 Ablerus baeusoides Girault, 1915
 Ablerus beenleighi Girault, 1926
 Ablerus bharathius (Subba Rao, 1984)
 Ablerus bicinctipes Girault, 1932
 Ablerus bidentatus Girault, 1913
 Ablerus bifasciatus (Girault, 1913)
 Ablerus biguttatibiae Girault, 1924
 Ablerus calvus (Huang, 1994)
 Ablerus capensis (Howard, 1907)
 Ablerus celsus (Walker, 1839)
 Ablerus chionaspidis (Howard, 1914)
 Ablerus chrysomphali (Ghesquière, 1960)
 Ablerus ciliatus De Santis, 1948
 Ablerus clisiocampae (Ashmead, 1894)
 Ablerus connectens Silvestri, 1927
 Ablerus crassus (De Santis, 1974)
 Ablerus delhiensis (Lal, 1938)
 Ablerus diana Girault, 1920
 Ablerus dozieri (Darling & Johnson, 1984)
 Ablerus elegantissimus Girault, 1913
 Ablerus elegantulus (Silvestri, 1915)
 Ablerus emersoni Girault, 1917
 Ablerus floccosus (Huang, 1994)
 Ablerus gargarae Hayat, 1998
 Ablerus gratus Girault, 1929
 Ablerus grotiusi Girault, 1913
 Ablerus hastatus Girault, 1932
 Ablerus howardii Girault, 1915
 Ablerus hyalinus Girault, 1913
 Ablerus impunctatipennis Girault, 1917
 Ablerus inquirenda Silvestri, 1927
 Ablerus lepidus (De Santis, 1974)
 Ablerus leucopidis Blanchard, 1942
 Ablerus longfellowi Girault, 1913
 Ablerus macchiae (Annecke & Insley, 1970)
 Ablerus macilentus (De Santis, 1974)
 Ablerus macrochaeta Silvestri, 1927
 Ablerus magistrettii Blanchard, 1942
 Ablerus marchali (Howard, 1898)
 Ablerus matritensis (Mercet, 1923)
 Ablerus miricilia Girault, 1929
 Ablerus mokrzeckii (Novicki, 1926)
 Ablerus molestus Blanchard, 1936
 Ablerus nelsoni Girault, 1921
 Ablerus novicornis Girault, 1931
 Ablerus nympha Girault, 1913
 Ablerus palauensis Doutt, 1951
 Ablerus pan Girault, 1913
 Ablerus perfuscipennis De Santis, 1954
 Ablerus perspeciosus Girault, 1916
 Ablerus peruvianus Girault, 1916
 Ablerus pexus (Huang, 1994)
 Ablerus piceipes Girault, 1913
 Ablerus pinifoliae (Mercet, 1912)
 Ablerus pius Girault, 1929
 Ablerus platensis (Brèthes, 1914)
 Ablerus plesius (Annecke & Insley, 1970)
 Ablerus plinii Girault, 1929
 Ablerus poincarei Girault, 1913
 Ablerus promacchiae Viggiani & Ren, 1993
 Ablerus pulcherrimus (Mercet, 1922)
 Ablerus pulchriceps Zehntner, 1899
 Ablerus pullicornis Girault, 1931
 Ablerus pumilus Annecke & Insley, 1970
 Ablerus punctatus Girault, 1921
 Ablerus rhea Girault, 1929
 Ablerus romae Girault, 1932
 Ablerus saintpierrei Girault, 1913
 Ablerus semifuscipennis (Girault, 1913)
 Ablerus separaspidis (Annecke & Insley, 1970)
 Ablerus sidneyi Girault, 1932
 Ablerus similis (De Santis, 1948)
 Ablerus socratis Girault, 1931
 Ablerus socrus Girault, 1915
 Ablerus speciosissimus (Girault, 1913)
 Ablerus speciosus Girault, 1913
 Ablerus stylatus (Mercet, 1927)
 Ablerus totifuscipennis Girault, 1929
 Ablerus unnotipennis Girault, 1915
 Ablerus venustulus Girault, 1915
 Ablerus williamsi (Annecke & Insley, 1970)
 Ablerus xenex Hayat, 2010

Примечания

Ссылки 
 Universal Chalcidoidea Database: Ablerus Howard, 1894 

Афелиниды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых